Heringen (Werra), een plaats in de Duitse deelstaat Hessen
Heringen/Helme, een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen